Kuusisaari kan syfta på: 
Kuusisaari (ö i Norra Österbotten, lat 65,47, long 28,67), ö i Taivalkoski,  (4 ha)
Kuusisaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,52, long 27,08), ö i Fredrikshamn, Finland,  (13 ha)
Kuusisaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,48, long 27,49), ö i Pudasjärvi,  (2 ha)
Kuusisaari (ö i Norra Österbotten, Ylivieska), ö i Oulais,  (1 ha)
Kuusisaari (ö i Norra Österbotten, Brahestad), ö i Brahestad,  (2 ha)
Kuusisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,31, long 26,14), ö i Heinola,  (1 ha)
Kuusisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,33, long 26,50), ö i Mäntyharju,  (7 ha)
Kuusisaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg, lat 65,13, long 25,65), ö i Uleåborg,  (1 ha)
Kuusisaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,39, long 28,12), ö i Posio,  (1 ha)
Kuusisaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,86, long 25,47), ö i Lappland, Finland, 
Kuusisaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 67,15, long 27,22), ö i Pelkosenniemi,  (1 ha)
Kuusisaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 67,13, long 27,58), ö i Pelkosenniemi,  (13 ha)
Kuusisaari och Raatinsaari, ö i Uleåborg,  (17 ha)
Kuusisaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,74, long 25,98), ö i Äänekoski,  (29 ha)
Kuusisaari (ö i Lappland, Tornedalen), ö i Pello,  (16 ha)
Kuusisaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,40, long 25,41), ö i Lappland, Finland, 
Kuusisaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 67,24, long 25,47), ö i Sodankylä,  (1 ha)
Kuusisaari (ö i Kajanaland), ö i Vaala,  (16 ha)
Kuusisaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 65,86, long 26,71), ö i Ranua,  (17 ha)
Kuusisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,80, long 29,28), ö i Polvijärvi,  (5 ha)
Kuusisaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,75, long 26,28), ö i Rovaniemi, 
Kuusisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,51, long 31,14), ö i Ilomants,  (4 ha)
Kuusisaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,50, long 29,01), ö i Nurmes,  (1 ha)
Kuusisaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,51, long 29,17), ö i Nurmes,  (36 ha)
Kuusisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,91, long 29,03), ö i Nyslott,  (0 ha)
Kuusisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,11, long 29,23), ö i Nyslott,  (1 ha)
Kuusisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,30, long 29,27), ö i Kuusamo,  (1 ha)
Kuusisaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,72, long 24,96), ö i Lappland, Finland, 
Kuusisaari, liten ö i Pohjanselkä och Sysmä
Kuusisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,55, long 28,49), ö i Puumala,  (1 ha)
Kuusisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), ö i Laukas,  (1,7 km²)
Kuusisaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), ö i Kides,  (9 ha)
Kuusisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), ö i Kuopio,  (1 ha)
Kuusisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,49, long 29,44), ö i Libelits,  (29 ha)
Kuusisaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,02, long 23,49), ö i Muonio,  (9 ha)
Kuusisaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,83, long 23,67), ö i Muonio,  (1 ha)
Kuusisaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,91, long 24,30), ö i Kittilä,  (1 ha)
Kuusisaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,96, long 24,80), ö i Kittilä,  (1 ha)
Kuusisaari (ö i Enare träsk, Enare), ö i Enare,  (11 ha)
Kuusisaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,67, long 26,78), ö i Kotka,  (5 ha)
Kuusisaari (ö i Birkaland), ö i Orivesi,  (1 ha)
Kuusisaari (ö i Södra Karelen), ö i Ruokolax,  (0 ha)
Kuusisaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,68, long 27,59), ö i Enare, 
Kuusisaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,14, long 28,67), ö i Enare,  (2 ha)

Se även
Granön